Arian Kastrati (2001) – calciatore olandese naturalizzato kosovaro
 Bekim Kastrati (1979) – calciatore albanese con cittadinanza tedesca, di ruolo attaccante
 Edona Kastrati (1999) – calciatrice kosovara, di ruolo attaccante
 Elhan Kastrati (1997) – calciatore albanese, di ruolo portiere
 Erjon Kastrati (1994) – cestista kosovaro con cittadinanza slovena
 Flamur Kastrati (1991) – calciatore norvegese naturalizzato kosovaro, di ruolo attaccante
 Lirim Kastrati (16 gennaio 1999) – calciatore kosovaro
 Lirim Kastrati (2 febbraio 1999) – calciatore kosovaro
 Saimir Kastrati (1987) – calciatore albanese, di ruolo difensore